Tetradiclis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Tetradiclis ingår i familjen Tetradiclidaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdordningen
Tetradiclis